Тамара Павловна Нечаева (17 октября 1922, станция Народная, Воронежская область — 16 августа 2003, Уфа, Россия) — советский и российский ,  (1968), заслуженный художник РСФСР (1974), почётный гражданин города Уфы.

Биография 
Нечаева Тамара Павловна родилась 17 октября 1922 года на станции Народная Воронежской области. Детство и юность её прошли в Ленинграде. В 1940—1941 годах училась в художественной студии Дома культуры Московского района г. Ленинграда.

После окончания студии во время войны она эвакуировалась в Уфу к двоюродному брату её матери, одному из старейших художников Башкирии Анатолию Петровичу Лежнёву, где и осталась жить. Огромную роль сыграли творческие контакты Нечаевой с ведущими мастерами кисти Башкирии: К. С. Девлеткильдеевым, А. Э. Тюлькиным, М. Н. Елгаштиной, знакомство со скульпторами — Сергеем Меркуровым, Сергеем Коненковым, Верой Мухиной, посещение их мастерских в Москве и изучение их творчества.

B 1946 году Нечаева избирается депутатом Уфимского городского Совета депутатов трудящихся (затем избирается в 1953,1955,1959 годах). B 1955 году избирается членом Правления Союза художников Башкирии — до 1991, кроме 1970—1972.

B 1957 году удостоена звания «Заслуженный деятель искусств БАССР». B 1958 году избирается председателем Правления Союза художников Башкирии (до 1967). B 1960 году избирается членом Правления и секретарём Союза художников РСФСР (до 1969).

В 1997 году устанавливает памятник Мубарякову в поселке Ассы Белорецкого района РБ (архитектор Н. Н. Бормотов). В мае 2002 года Тамаре Павловне Нечаевой присвоено звание «Почётный гражданин города Уфы».

Умерла Нечаева Тамара Павловна в августе 2003 года в г. Уфе.

Работы 

Нечаева работала в разных видах изобразительного искусства. Творческую деятельность начала как живописец. Первые работы Тамары Нечаевой, созданные в 1941 году, посвящены Уфе: «Лето в Уфе», «Этюд с домиком», «Старая Уфа», «Уфимский мотив».

Работала Нечаева и как скульптор. Она одна из первых в республике создала ряд памятников, серию портретных работ, произведений малой пластики в фарфоре. Обращалась к бронзе, граниту, мрамору, шамоту. В 1950-е годы она создала серию уникальных произведений в фарфоре, посвящённых Башкирии.

Много раз, начиная с 1945 года, она обращалась к образу Салавата Юлаева. Она воплощала его в бронзе, гипсе, фарфоре. В 1952 году она создала первый в республике памятник — бюст Салавата, он установлен под открытым небом в его родных местах — в Салаватском районе Башкортостана, второй и третий экземпляры — в Уфе (перенесён на территорию курорта «Янган-Тау») и Салавате. Копия фотографии памятника есть на марке СССР 1952 года.

Произведения монументальной скульптуры Нечаевой установлены в городах Баймаке, Ишимбае, Кумертау, Салавате, Стерлитамаке, Уфе, некоторых районах Башкирии, в Казахстане и Челябинской области. Основные произведения : бюст И. С. Якутова (1952, г. Уфа), бюст Салавата Юлаева в Уфе (бронза, 1952), в Палдиски, Эстония (кован. медь, гранит, 1989); бюст Салавата Юлаева в Салавате (1954), борцу за Советскую власть, писателю Ш. Худайбердину (гранит, 1981, Уфа, совм. с Б. Д. Фузеевым); бюст С. Т. Аксакова (бронза, 1959, Уфа); портреты М. Карима (мрамор, 1961), З. Исмагилова (алюминий, 1967) — оба в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова), С. Т. Аксакова (бронза, 1964, Дом-музей С. Т. Аксакова); панно «Алая песня» (керамика, 1967), «Нефть Башкирии» (керамика, 1974); «Танец трёх братьев» (фарфор, 1955), «Башкирская красавица» (фарфор, 1956); «Доспехи Салавата» (х., м., 1947), «Богатства Урала» (х., м., 1948) — все в Художественном музее им. М. В. Нестерова).

Нечаева также создала портреты поэта М. Карима, композитора З. Исмагилова, Героя Социалистического Труда Б. Батыровой.

В 1969 году она завершила работу над монументом первооткрывателям башкирской нефти в Ишимбае (совместно c Б. Д. Фузеевым и Л. В. Хихлухой).

Одна из последних работ Нечаевой — памятник народному артисту СССР Арслану Мубарякову, который был установлен в 1997 году на родине артиста в селе Ассы Белорецкого района Башкортостана.

Панно Нечаевой украшают дворцы культуры нефтяников и машиностроителей, кинотеатр «Искра», цирк в Уфе.

Выставки 

 Республиканские, Уфа, все с 1943, кроме молодёжных 1972 и 1976 гг.
 Зональные выставки «Урал социалистический»: Свердловск, 1964; Пермь, 1967; Челябинск, 1969; Уфа, 1974.
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва, 1955.
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва, Ленинград, 1969.
 Выставка произведений художников БАССР, посвящённая 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, Ульяновск, 1970.
 Выставка произведений художников 3-х зон, Москва, 1971.
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР, Москва, 1971.
 Межобластная художественная выставка, Казань, 1947.
 Выставка работ периферийных художников РСФСР, Москва, 1946.
 Всероссийская художественная выставка, Москва, 1952.
 Всероссийская художественная выставка, Москва, 1953.
 Всероссийская художественная выставка, Москва, 1955.
 Всероссийская, художественная выставка, Москва, 1970.
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия-5», Москва, 1975.
 Всесоюзная художественная выставка, Москва, 1955.
 Всесоюзная художественная выставка, Москва, 1955,
 Всесоюзная художественная выставка, Москва, 1956.
 Всесоюзная художественная выставка «Слава труду», Москва, 1976.
 Международная художественная выставка, посвящённая 5-му Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, Варшава, 1955
 Выставка произведений художников БАССР в ГДР, г. Галле, 1975.
 Персональная выставка в Художественном музее им. М. В. Нестерова. На выставке представлено свыше 100 её лучших произведений: живописные полотна, скульптура, керамика, фарфор. 1992
 Персональная выставка в Уфе в государственном художественном музее им. М. В. Нестерова РБ, посвящённая 75-летаю со дня рождения и 50-летию творческой деятельности, 1997.

Награды и звания 

 Народный художник Башкирской АССР (1968)
 Заслуженный художник РСФСР (1974)
 Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1957)
 Республиканская премия им. Салавата Юлаева (1991)
 Орден Дружбы (1998)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1965)
 Медаль «За трудовое отличие» (1955)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета и Совета Министров Башкирской АССР (1960)
 Почётный гражданин города Уфы

Интересные факты 

Скульптуру Салавата Юлаева Нечаева изваяла с натуры народного артиста СССР Арслана Мубарякова, сыгравшего роль Салавата в фильме Якова Александровича Протазанова «Салават» в 1939 году по роману С. Злобина «Салават Юлаев». Лицо артиста совпадало с представлением Тамары Павловны о Салавате.

В 1947 году Тамара Павловна, после выставки в Казани была за формализм в живописи на короткое время исключена из Союза художников.

Примечания

Литература 

 Гильмутдинов, Ф. Урок-путешествие по творчеству Т. Нечаевой / Ф. Гильмутдинов // Баш. укытыусыhы. — 1998. — № 3. — С. 47.
 Докучаева, А. Шедевры Тамары Нечаевой / А. Докучаева // Рампа. — 1995. — № 2-3. — С. 12-15.
 Докучаева, А. Любимый образ Тамары Нечаевой / А. Докучаева // Респ. Башкортостан. — 2004. — 2 марта. — С. 3.
 Нечаева Т. : Каталог. Авт. вступ. ст. В. М. Сорокина. Уфа, 1984. (автор статьи — В. М. Сорокина).
 
 Попова, Л. Образ Салавата Юлаева в изобразительном искусстве Башкортостана / Л. Попова // Ватандаш. — 2002. — № 6. — С. 183—187.
 Русская дочь башкирского народа: Тамара Нечаева: библ. пособие /сост. Г.Вахитова. — Ишимбай: МБУК ЦБС ИКБ, 2012.-12с
 Сорокина, В. Богатство души и таланта / В. Сорокина // Рампа. — 1998. — № 1. — С. 3.
 Сорокина, В. М. Нечаева Тамара / В. М. Сорокина // Башкортостан: краткая энциклопедия. — Уфа: Науч. изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. — С. 437.
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979.
 Фенина, Э. Художник неповторимого дарования / Э. Фенина // Бельские просторы. — 2003. — № 12. — С. 145—149.

Ссылки 
 http://bash.bashvest.ru/eng/showinf.php?id=3431
 http://gorsovet-ufa.ru/pochet/nechaeva.php 

Депутаты Совета городского округа город Уфа
Почётные граждане Уфы